Het Nederlands landskampioenschap van het seizoen 1940/41 werd beslist via de kampioenscompetitie met Heracles als winnaar.

Het Nederlandse voetbal was opgesplitst in vijf regio's, waarvan de kampioenen een volledige competitie tegen elkaar speelden voor de beslissing van het landskampioenschap. Kampioen van de Noordelijke competitie was Be Quick, van de Oostelijke Heracles, PSV van Zuid, en ADO en VSV van respectievelijk West I en West II.

In de kampioenscompetitie won Heracles ruim voor PSV, dat op vier punten achterstand tweede werd. De onderlinge confrontaties tussen die twee clubs eindigde in twee ruime overwinningen voor de Almeloërs, in Eindhoven wonnen ze met 1-5 en thuis werd het 6-1. Het was het tweede landskampioenschap voor Heracles, dat als enige in de kampioenscompetitie met een positief doelsaldo eindigde.

Eindstanden

Kampioenscompetitie

Eerste Klasse Oost

Eerste Klasse Noord

3Sneek twee punten in mindering

Eerste Klasse Zuid

Eerste Klasse West I
Komend van West II: CVV, HBS, RFC, VUC and Xerxes.

2Naar West II

Eerste Klasse West II
Komend van West I: ADO, DWS, 't Gooi, KFC and Stormvogels

1Naar West I

 1940/41
Competitievoetbal 1940/41